Глиње може бити:

 Глиње (Угљевик), насељено мјесто у општини Угљевик, Република Српска, БиХ
 Глиње (Брасловче), насељено мјесто у општини Брасловче, Република Словенија
 Глиње (Цекље на Горењскем), насељено мјесто у општини Цекље на Горењскем, Република Словенија